Мацца (Маца) — лепёшки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешённого к употреблению в течение еврейского праздника Песах.

Персоналии 
 Мацца, Джанни (род. 1944) — итальянский музыкант и телеведущий.
 Мацца, Мария (род. 1975) — итальянская актриса, телеведущая и фотомодель.
 Мацца, Паоло (1901—1981) — итальянский футбольный тренер и функционер.

См. также 
 Паоло Мацца (стадион)
 
 Маццола
 Маццоли